Esistono più comuni francesi con questo nome

 Callian – Gers
 Callian – Varo